

Patronymie 

 Gérard de Sauzet, commandeur d'Antioche en 1268 puis maître de la province d'Auvergne-Limousin de 1284 à 1288.
 Paul Jean Pierre Sauzet (1809 - 1876), homme politique français.
 Marc Sauzet (1852 - 1912), homme politique et juriste français.
 Maurice Sauzet (1927 - ), architecte français.
 Robert Sauzet (1927-2023), historien français.
 Claude Sauzet (1941 - ), peintre français.
 Jean Claude Sauzet (1951 - ) prêtre catholique, aumônier national du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre Solidaire).
 Patrick Sauzet (1953 - ), linguiste occitan.
 Marina Sauzet (1987 - ), tireuse sportive française.

Toponymie 

 Sauzet, commune française de la Drôme ;
 Sauzet, commune française du Gard ;
 Sauzet, commune française du Lot.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France